(1921–2011), personnalité allemande,
 Charles Borck (1917–2008), joueur philippin de basketball,
 Walter Borck (1891–1949), footballeur allemand,
 .